Lučina ou Lúčina est un nom qui peut désigner :

Lučina, un village de la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Lučina, une localité de la municipalité de Slivno, dans le comitat de Dubrovnik-Neretva.

Lučina, un village situé de la municipalité de Ćićevac, dans le district de Rasina.

Lúčina, une commune du district et de la région de Prešov.

Lučina, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lučina, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Lučina, une rivière de la République tchèque, dans le bassin de l'Oder.

Voir aussi